Константин Давыдович Бушуев (23 мая 1914, Калужская губерния — 26 октября 1978, Москва) — советский учёный в области ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, член-корреспондент Академии наук СССР. Заместитель Главного конструктора Центрального Конструкторского бюро экспериментального машиностроения, заведующий кафедрой Московского физико-технического института.

Биография 

Родился в селе Чертень (ныне — Мосальского района Калужской области) в семье учителей. Школу-семилетку он окончил в городе Мосальске, затем учился в литейном техникуме в городе Кирове Калужской области, который окончил в 1933 году. В 1936 году поступил в Московский авиационный институт на самолётостроительный факультет, который окончил в 1941 году. С 1948 работал начальником проектного бюро, с 1954 года заместитель главного конструктора, с 1973 года главный конструктор. С 1970 заведующий кафедрой Московского физико-технического института (профессор с 1962).

Один из создателей ряда КА для исследования околоземного космического пространства, Луны, Венеры, Марса, космического корабля «Восток», космического корабля «Восход», космического корабля «Союз».

Советская космическая программа
Работал в конструкторских бюро с 1941 года. С 1948 года руководил проектным бюро, связанным с разработками первой межбаллистической ракеты «Р-7». С 1952 года занимался космической техникой. С 1954 года назначен заместителем Главного конструктора ОКБ-1. Руководил конструкторскими разработками  ракеты Р-7 и первого советского искусственного спутника Земли. 21 августа 1957 года ракета Р-7 была успешно запущена и выполнила план полета, а 4 октября 1957 года был запущен ИСЗ «Спутник-1».

За выдающие заслуги в создании ИСЗ ему было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением Ордена Ленина. 

Вошёл в состав президиума Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при Академии наук СССР, созданного в 1959 году. За осуществление первого в мире полёта этого корабля с человеком на борту награждён орденом Ленина.

Заместитель Сергея Королёва 
По свидетельству современников, был полным антиподом Сергея Королёва по характеру. Между ними часто возникали разногласия,  однако Королёв высоко ценил способности Бушуева и неоднократно уговаривал его остаться на должности заместителя. 
Современники тех событий вспоминают:

Королев любил и ценил Константина Давыдовича потому, что Бушуеву можно безоговорочно доверить Дело. Уже не от страха перед Главным, а по убеждениям своим, Константин Давыдович вникал во все детали и любой вопрос доводил до полной, кристальной ясности. Бушуев был глубоко убежден, что в ракетной технике мелочей нет… Столь же щепетильной, дотошной отработки каждого объекта Константин Давыдович требовал и от своих подчиненных

Во главе ЭПАС 
Являлся техническим директором проекта ЭПАС с советской стороны (1973—1975). 
Он писал:

Главное, что помогло мне решиться взять на себя эту работу и справиться с нею —это школа Королева, это буквально втиснутое им во всех нас чувство ответственности и убеждение, что освоение космоса станет интернациональным делом всей нашей планеты

Во второй половине 1970-х был главным конструктором космического корабля «Союз Т-2». Первый его полет произошёл уже после смерти Бушуева в 1980 году.

Основные труды К. Д. Бушуева были посвящены вопросам прикладной динамики, прочности ЛА.

Награды и заслуги 
 Ленинская премия (1960)
 Государственная премия СССР (1950, 1976)
 Золотая медаль имени К. Э. Циолковского АН СССР (1977)
 Почётный международный диплом ФАИ,  Международной астронавтической федерации (1977).

Награждён 3 орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и медалями.

Примечания

Ссылки 
 http://www.walkinspace.ru/index/0-1008
 Бушуев К. Д. (о нём)// «Космический мемориал»
 
 Портал истории Московского авиационного института

Литература 
 Королёва Н. С. С. П. Королёв Отец. — М: Наука, 2007. — ISBN 5-02-034428-1
 Черток Б. Е. Ракеты и люди. — М: Машиностроение, 1999. — ISBN 5-217-02942-0
 Осташев А. И. Испытание ракетно-космической техники — дело моей жизни: События и факты. — Королёв, 2001, 2005. 
 С. П. Королёв: Энциклопедия жизни и творчества / под ред. В. А. Лопота. — РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, 2014. — ISBN 978-5-906674-04-3
 Ерёменко А. А. К. Д. Бушуев — учёный, конструктор, технический директор проекта «Союз — Аполлон». К 100-летию со дня рождения // Космонавтика и ракетостроение. — 2014. — № 2 (75). — С. 159—162.
 

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники Московского авиационного института
Персоналии:Королёв
Сотрудники РКК «Энергия»
Преподаватели Московского физико-технического института